Eschborn–Frankfurt 2022 var den 61:a upplagan av tyska cykelloppet Eschborn–Frankfurt (59:e upplagan som genomförts med två upplagor som blivit inställda). Tävlingen avgjordes den 1 maj 2022 med start i Eschborn och målgång i Frankfurt am Main. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av irländska Sam Bennett från cykelstallet Bora–Hansgrohe.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Eschborn–Frankfurt 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Tyskland